Balázs Tibor (1958–2017) erdélyi magyar költő, műfordító, irodalomtörténész
 Balázs Tibor (1960) labdarúgó (Vasas, SZEOL AK, Siófok)
 Balázs Tibor (?) dobos (beceneve: "Mamó", "Mamóka")

Hasonló néven 
 Balázsi Tibor volt országgyűlési képviselő (MDF)